Philip Neame, generale britannico. 
 Ronald Neame, regista britannico.